Gräßer ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Gräßer (1927–2017), deutscher Theologe, Hochschullehrer und Politiker (Die Tierschutzpartei)
 Ingeborg Gräßer (1930–2010), deutsche Tierrechtsaktivistin und Politikerin (Tierschutzpartei)
 Jürgen Gräßer (1940–2010), deutscher Rennfahrer und Bauunternehmer, Initiator des „längsten Prozesses“ in der deutschen Justiz 
 Leopold Gräßer (1825–1895), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, MdL Sachsen

Siehe auch:

 Gräser (Begriffsklärung)